O Viaduto é um bairro da cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Neste bairro estão localizadas a Escola de Educação Infantil Bem-me-quer (pública municipal), a Escola de Educação Infantil Morada da Colina (pública municipal), a Escola de Ensino Fundamental Princesa Isabel (pública municipal) e a Escola Estadual Bertalina Kirsch (pública estadual), oferecendo ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. O nome deve-se ao viaduto construído em 1970 na RS 115 neste local. É um dos 7 primeiros bairros da cidade, denominado e delimitado pela Lei Municipal nº 441 de 1977 e atualizado pela Lei Municipal nº 957 de 1987.

Bairros vizinhos 
 Centro
 Saibreira
 Lajeadinho

Ver também 
 Lista de subdivisões de Igrejinha
 História de Igrejinha
 Geografia de Igrejinha

Bibliografia 
 BRUSSIUS, Marina. FLECK, Sigrid Izar. Igrejinha - História que o tempo registra, da Secretaria Municipal de Educação, 1991.
 SANDER, Berenice Fülber. MOHR, Flávia Corso. Igrejinha - Uma história em construção, da Secretaria Municipal de Educação, 2004.

Bairros de Igrejinha